Die DTM-Saison 2022 war die 36. Saison der DTM und die 23. seit Neugründung der Serie im Jahr 2000. Sie begann am 30. April in Portimão und endete am 9. Oktober in Hockenheim. Die Saison umfasste 16 Wertungsläufe an acht Rennwochenenden. Den Gesamtsieg sicherte sich der Südafrikaner Sheldon van der Linde von Schubert Motorsport.

Änderungen 2022

Sportliches Reglement 
Zu der Saison 2022 änderten sich im sportlichen Reglement folgende Punkte gegenüber den Vorsaisons.

Startablauf: Ab 2022 steht der Pole-Sitter nicht mehr auf der Seite der Startaufstellung, die den kürzeren Weg zur ersten Kurve aufweist, sondern darf sich bis eine Stunde vor dem Rennstart selbst entscheiden, ob er links oder rechts stehen will. Während es im Vorjahr noch der Pole-Sitter war, der innerhalb des Korridors bestimmen durfte, wann das Rennen losgeht, bestimmt das nun der Rennleiter mit dem Grünlicht der Ampel. Ab diesem Zeitpunkt dürften die Piloten aus der Formation ausscheren. Der Indianapolis-Start bleibt der DTM aber erhalten.
Boxenstopps: Anstatt ab Runde 6 darf man den Pflichtstopp nun von Minute elf bis zum Ende von Minute 40 absolvieren. So will man verhindern, dass jemand sein Rennen opfert und Rivalen des Teams blockiert. Und für Spannung sorgen, wenn die Leader kurz vor Minute elf bei Start-Ziel vorbeikommen und später stoppen müssen. Notorische Spätstopper werden sich freuen, denn die 2013 eingeführte Regel, wonach ein Reifenwechsel während eines Safety-Cars nicht als Pflichtstopp gilt, wurde abgeschafft. Damit dann aber nicht das komplette Chaos ausbricht, darf pro Runde nur ein Auto einen Boxenstand nutzen. Statt bisher sechs Mechanikern plus einem Lollipop-Mann dürfen nun überhaupt nur noch vier Mitglieder beim Reifenwechsel anpacken. Ein zusätzlicher Mann bedient ausschließlich die Luftlanze, ein zweiter den Lollipop. Dadurch hat man weniger Spielraum bei den Choreographien und reduziert die Kosten. Sollte es trotz der angepassten Stopp-Regeln dazu kommen, dass gewisse Fahrzeuge einen Vorteil haben, behält man sich die Möglichkeit vor, das über unterschiedliche Speedlimits in der Boxengasse auszugleichen. Aktuell liegt die Grenze bei 60 km/h. Durch die Regel das zuerst Hinterreifen gewechselt werden müssen, soll gefährliche Boxenunfälle wie 2021 in Hockenheim bei Abt verhindern. Damals hatte ein Mechaniker die Finger noch am Hinterrad, als Mike Rockenfeller bereits aufs Gas stieg. Auch die AF-Corse-Choreographie, den Ablauf zu splitten, soll damit verhindert werden.
Freies Training und Rennen: Während der Rennleiter 2020 ein Rennen nur mittels Safety-Car neutralisieren konnte, kann er dies nun bei kleineren Zwischenfällen auch über das Element Full Course Yellow (FCY). Dabei gilt auf der ganzen Strecke 60 km/h und Überholverbot. Der Pflichtstopp braucht dabei nicht absolviert werden. Die Zusatzgewichte der Top 3 des vorangegangenen Rennens bleiben zwar, werden aber etwas verringert. Der Sieger muss beim nächsten Rennen weiterhin 25 Kilogramm einladen, beim Zweiten sind es 15 statt 18, beim Dritten nur noch fünf statt 15 Kilogramm Erfolgsballast. Wie in der Formel E und der Formel 1 gibt es nun auch in der DTM einen Punkt als Belohnung für die schnellste Rundenzeit im Rennen. Und auch die Einschränkungen hat man aus der Formel 1 übernommen: Man muss dafür im Endergebnis innerhalb der Top 10 liegen. Jeder Fahrer muss am Freitag im Freien Training mindestens 50 Prozent der Zeit auf der Strecke verbringen. Die Regel gilt aber nicht, wenn die Session unterbrochen ist. Über mögliche Strafen entscheiden die Rennkommissare. Am Samstag und am Sonntag haben die Teams pro Auto zwar weiterhin nur drei Satz Michelin-Reifen zur Verfügung, am Freitag erhält jeder Fahrer aber einen frischen Satz, den er danach wieder abgeben muss. So will man dafür sorgen, dass die Teams im Freien Training nicht nur gebrauchte Pneus haben. Während 2021 ab dem vierten Event keine Änderungen während des Rennwochenendes an der Balance of Performance (BoP) mehr erlaubt waren, ist dies 2022 bei allen Rennen jederzeit möglich. Die BoP-Einstufung wird weiterhin von der AVL von Strecke zu Strecke verändert.
Stallorder-Verbot: Da Mercedes-AMG seinen Fahrer Maximilian Götz beim abschließenden Saisonrennen am Norisring durch Herstellertaktik zum Titel lotste, führt die DTM das Teamorder-Verbot wieder ein. Das hatte man erst 2021 vorschnell aus dem Regelwerk gestrichen, weil man glaubte, dass derartige Spielchen nach dem Ende der DTM als Herstellerserie ohnehin Geschichte seien.

TV 
Die DTM wechselte zur Saison 2022 innerhalb der ProSiebenSat.1-Gruppe von Sat.1 zu ProSieben.
Mit an Bord blieben auch ran um das Moderatorenteam Andrea Kaiser, Edgar Mielke und Matthias Killing.

Rennkalender 
Neu im Rennkalender der Saison 2022 waren das Autódromo Internacional do Algarve in Portimão, Portugal sowie das Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola, Italien. Der belgische Circuit Zolder wurde durch den Kurs in Spa ersetzt.

Hersteller und Teams 
JP Motorsport, das Gaststarterteam mit den meisten Einsätzen in der Saison 2021 und das einzige Team des Herstellers McLaren, gab am 10. November 2021 bekannt, dass es 2022 nicht in der DTM starten würde.

Das österreichische Team Grasser Racing gab am 16. November 2021 bekannt, die ADAC GT Masters zu verlassen und mit vier Autos in die DTM zu wechseln.

Am 2. Dezember 2021 wurde, nach längerer Unklarheit über die Zukunft des Projekts, der Verbleib von Red Bull und Ferrari für eine weitere Saison bekannt gegeben. AF Corse übernimmt erneut die Durchführung der Renneinsätze.

Das Team SSR Performance gab am 6. Dezember 2021 bekannt, nach einem Gaststart in der Vorsaison nun ebenfalls in die DTM einzusteigen. Somit werden zum ersten Mal auch Autos der Marke Porsche eine vollständige Saison in der DTM bestreiten. Als zweites Porsche-Team hat das KÜS Team75 Bernhard sein Engagement mit einem Fahrzeug am 17. Dezember 2021 bestätigt.

Das Team Attempto Racing verkündete am 14. Februar 2022, dass sie an der DTM-Saison 2022 teilnehmen

Am 17. Februar 2022 wurde bekanntgegeben, dass Schubert Motorsport neu in die DTM einsteigt. Zum Einsatz kommen zwei BMW M4 GT3. Zwei weitere BMW M4 GT3 werden von Walkenhorst Motorsport eingesetzt. Rowe Racing verließ hingegen nach nur einem Jahr die DTM, um sich auf sein Engagement im Langstreckensport zu konzentrieren.

Fahrer 
Am 8. September 2021 wurde bekannt, dass Alexander Albon nach einer Saison die DTM und AF Corse wieder verlassen würde und zurück in die Formel 1 zu Williams F1 wechselt. Am 13. Oktober 2021 wurde bekanntgegeben, dass auch Vizemeister Liam Lawson der DTM und AF Corse den Rücken kehrt und in die Formel 2 wechselt.

Am 10. Oktober 2021 gab Audi Sport bekannt, dass René Rast zur Saison 2022 wieder in der DTM fährt, gleichzeitig wurde Anfang Oktober bekannt, dass Mike Rockenfeller Audi zum Saisonende 2021 verlässt. Am 18. Januar 2022 wurde bekannt, dass der aktuelle ADAC-GT-Masters-Sieger Ricardo Feller Nachfolger von Sophia Flörsch beim Abt-Team wird. Das Team Attempto Racing verkündete die Verpflichtung von Marius Zug am 14. Februar 2022. Bei Team Rosberg bleibt die Fahrerpaarung, wie am 18. Februar 2022 bekannt wurde, unverändert, so werden Nico Müller und Dev Gore erneut für das Team starten.

Am 9. Dezember wurde Clemens Schmid als erster Fahrer für das Team Grasser Racing bestätigt. Schmid war bereits in den beiden letzten Saisons Fahrer für das Team in der ADAC GT Masters. Als weitere Fahrer für Grasser Racing wurden am 16. Februar 2022 Mirko Bortolotti, Rolf Ineichen und Alessio Deledda bekanntgegeben.

Am 10. Dezember gab Vincent Abril bekannt, dass er und Mercedes getrennte Wege gehen. Somit startet er in dieser Saison auch nicht mehr für das Haupt Racing Team. Am 20. Januar wurde bekannt, dass auch Meister Maximilian Götz das Team verlassen wird und in dieser Saison für Winward Racing starten wird. Ersetzt werden beide Fahrer von Arjun Maini, der vom GetSpeed Performance kommt, und Luca Stolz, der letzte Saison in der ADAC GT Masters und der GT World Challenge Europe aktiv war. Am 20. Januar wurde bekannt, dass GruppeM Racing Maro Engel verpflichtet. In der letzten Saison war dieser noch in der ADAC GT Masters und der GT World Challenge Europe aktiv. Für Engel ist es bereits das zweite Comeback in der DTM. Sein Teamkollege bei GruppeM Racing wurde der Kanadier Mikaël Grenier. Als dritter Fahrer für Winward Racing wurde am 22. Februar 2022 David Schumacher bekanntgegeben, der zuvor zwei Saisons in der FIA-Formel-3-Meisterschaft gefahren war.

Das KÜS Team75 Bernhard setzt in der Saison 2022 auf den Österreicher Thomas Preining, der bereits 2021 im ADAC GT Masters für die Mannschaft fuhr.

Für Schubert Motorsport kamen Sheldon van der Linde, der 2021 für Rowe Racing gefahren war, sowie DTM-Rückkehrer Philipp Eng zum Einsatz. Für Walkenhorst Motorsport geht wie im Vorjahr Marco Wittmann an den Start, als dessen Teamkollege wurde Esteban Muth verpflichtet, der 2021 bei T3 Motorsport sein DTM-Debüt gegeben hatte.

Teams und Fahrer 

Legende:

Anmerkungen:

Rennkalender 

Anmerkungen:

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte wurden an die ersten zehn klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben:

Die ersten drei Fahrer des Qualifyings erhielten zusätzlich folgende Punkte:

Für die schnellste gefahrene Runde im Rennen wird ebenfalls ein Punkt vergeben, sofern sich der Fahrer unter den ersten zehn gewerteten Fahrern platziert ist.

Fahrerwertung

Teamwertung

Markenwertung 

In der Markenwertung werden maximal die drei besten Punktplatzierungen einer Marke im jeweiligen Rennen inkl. Qualifikation gewertet.

Weblinks 
 Die offizielle Internetpräsenz der DTM

Einzelnachweise 

Motorsportsaison 2022
2022